

Patronymes 
 Daniel Quillen (1940 – 2011), mathématicien américain
 Théorème de Quillen-Gabriel, , Théorème de Quillen–Suslin, , , 
  (1916–2003), politicien américain
  (1887-1948), journaliste et humoriste américain
  (1882-1965), joueur de baseball américain
  (1923–2014), musicien folk américain
  (1915–1989), joueur de baseball américain

Toponymes 
 Quilen, commune française située dans le département du Pas-de-Calais
 le Lac Quillén situé en Argentine
 Le , rivière du Chili
 Le , rivière d'Argentine